Příjmení Gajdošík nosí více významných osobností:

 Daniel Gajdošík (* 1980) – český basketbalista
 Ján Gajdošík (* 1978) – slovenský fotbalový obránce
 Jozef Gajdošík (1921–1981) – slovenský a československý politik
 Ľudmila Gajdošíková (* 1953) – slovenská právnička, soudkyně Ústavního soudu Slovenské republiky a politička
 Silvia Gajdošíková-Belis (* 1983) – česká výtvarnice, ilustrátorka, scénografka a kurátorka